Miejscowości w USA:
 Windsor Locks – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
Gminy w USA:
 Windsor Locks (ang. Windsor Locks Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford